Vanwege zijn lengte is de lijst van gemeentelijke monumenten in Groningen (stad) in twee delen verdeeld:

 Lijst van gemeentelijke monumenten in Groningen (stad) binnen de Diepenring (in de binnenstad)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Groningen (stad) buiten de Diepenring

Toekomst
De oude gemeente Groningen is in 2019 gefuseerd met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. Ten Boer heeft nimmer gemeentelijke monumenten aangewezen. De gemeente kende wel  karakteristieke panden die als zodanig werden aangegeven in bestemmingsplannen. 
De gemeente Haren heeft tijdens haar bestaan 87 objecten aangewezen als gemeentelijk monument, zie de 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Haren.
De vergrote gemeente Groningen heeft ook op het grondgebied van de oude gemeente Groningen panden aangewezen als karakteristiek en  beeldbepalend. Er is een bestemmingsplan in procedure om hier ook een beschermingsstatus aan te verbinden.

Zie ook
Lijst van rijksmonumenten in Groningen (gemeente)

Groningen